B 76 bezeichnet:
die Bundesstraße 76 in Deutschland
die Radlpass Straße in Österreich

B76